Какко:

 Какко, Каапо (; род. 2001) — финский хоккеист, правый нападающий. Игрок клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».
Какко, Кристиан (, род. 1981) — итальянский шахматист.
 Какко, Роопе (; род. 1982) — финский профессиональный гольфист.
 Какко, Тони (; род. 1975) — вокалист, главный автор текстов финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica.
 Какко () — герцог Фриуля (610—610-е/620-е). 
 Какко — 12-я буква алфавита гуджарати.

См. также 
 Какка